Martingale kan syfta på:

 Martingale roulette strategi – en strategi för roulettespel

Se även
 Martingal